Нильс Гундер Хегг (; 31 декабря 1918, , , Швеция — 27 ноября 2004, Мальмё, Швеция) — шведский бегун на средние и длинные дистанции, многократный рекордсмен мира.

Биография 
Хегг родился в 1918 году в , коммуна , Швеция.

До 13 лет Хегг занимался лыжами. Сразу после окончания начальной школы он начал работать на ферме. Бегом занялся в 17 лет. Прорыв произошёл на соревнованиях в Эстерсунде, где он выиграл 1500 метров при жёсткой конкуренции.

10 августа 1941 года он установил свой первый мировой рекорд (из 15) на , выиграв 1500 метров с результатом 3.47,6, на секунду быстрее, чем его постоянный соперник Арне Андерссон.

В период с 1 июля по 20 сентября 1942 года — часто его называют «80 дней Гундера Хегга» — он побил десять мировых рекордов. Этот результат в 1965 году превысил Рон Кларк, установив 11 мировых рекордов. Весной 1946 года, за несколько месяцев до чемпионата Европы, Гундер Хегг и его коллега  были дисквалифицированы «навсегда» за нарушение любительских правил, так как они неоднократно бежали за деньги. Решение, которое вступило в силу 17 марта 1946 года, вызвало большие дебаты в Швеции и многие считали его несправедливым. Термин вызывал насмешки и позднее был изменён на «пожизненная».

Хегг был на пике своей карьеры в годы Второй мировой войны, поэтому он никогда не имел шансов участвовать в крупных соревнованиях. Он выиграл, тем не менее, в 1943 году очень престижный титул  в США. Гундер Хегг и Ингемар Юханссон (1959) являются единственными из шведских мужчин-спортсменов, завоевавших титул, и из шведских спортсменок только гольфистка Анника Сёренстам выиграла этот титул (2003, 2004 и 2005). Следует отметить, что очень мало не-американцев выигрывали этот титул.

Мировые рекорды 

Гундер Хегг установил в 1941—1945 годах 16 мировых рекордов — 15 индивидуальных и один командный:

Награды 
  газеты Svenska Dagbladet (1942}).

Память

См. также 
 Арне Андерссон
 Рон Кларк

Примечания

Ссылки 
 Gunder Hägg död 
 IAAF obituary 

Бегуны на средние дистанции Швеции
Бегуны на длинные дистанции Швеции
Бегуны по пересечённой местности Швеции
Рекордсмены мира в лёгкой атлетике